Obererbach est un toponyme désignant deux localités allemandes de Rhénanie-Palatinat, soit:

Obererbach, ville de l'arrondissement d'Altenkirchen
Obererbach, ville de l'arrondissement de Westerwald